Yiwu steht für:
 Aratürük (chinesisch 伊吾县 Yiwu), Kreis im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Yiwu (Jinhua) (义乌市), kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Jinhua in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Yiwu (Aratürük) (伊吾镇), Großgemeinde im Kreis Aratürük im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Yiwu (Mengla) (易武镇), Großgemeinde im Kreis Mengla in der chinesischen Provinz Yunnan